Chile Open 2022, właśc. Chile Dove Men+Care Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Chile Open rozgrywany w dniach 21–27 lutego 2022 roku w Santiago na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 546 340 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Chile